«Голубая чашка» — телевизионный фильм, снятый в 1965 году по одноимённому рассказу Аркадия Гайдара. Премьера фильма на телевидении состоялась 14 марта 1965.

Сюжет 
Папа, мама и шестилетняя Светлана отправились провести папин отпуск на даче. Папа и Светлана мечтали, что будут отдыхать и купаться, но мама сначала заставила их навести порядок и прибраться на даче. Тут ещё на беду незадачливые отдыхающие мастерили деревянную вертушку на крыше. Потом оказалось, кто-то разбил любимую мамину голубую чашку. У мамы совсем испортилось настроение, и она уехала в город.

Расстроенные папа и Светлана взяли походную сумку и отправились прочь из дому. По дороге они знакомятся с местными мальчишками и девчонками, заводят новые знакомства и слушают разные истории. Целый день они бродили и вернулись назад. Дома их ждёт мама, которая всё им простила, и её простили все.

В ролях 
 Люба Чумакова — Светлана
 Юрий Горобец — папа Светланы
 Светлана Жгун — Маруся, мама Светланы
 Борис Чирков — папа Валентины
 Светлана Харитонова — Валентина
 Женя Петунин — Санька Карякин
 Владимир Удалов — Пашка Букамашкин
 Марина Антипова — Берта
 Нияз Иманкулов — Фёдор, сын Валентины
 Павел Винник — грибник
 Ирина Мурзаева — молочница 
 Владимир Калмыков — эпизод
 Александра Денисова — старуха
 Владимир Андреев — эпизод

Ссылки 
 фильм на сайте кинотеатр.ру
 Рецензия на фильм // М. Алданская / газета «Московский комсомолец» 18 марта 1965 г.

Телефильмы СССР 1965 года
Телефильмы Центрального телевидения СССР
Телекомедии СССР
Детские телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Чёрно-белые телефильмы СССР
Экранизации произведений Аркадия Гайдара
Телевизионные премьеры 1965 года